Přechodný pobyt může být zmíněn v různých významech a kontextech, např.: 

 přechodné bydliště, místo přechodného pobytu – dočasný pobyt občana mimo objekt trvalého pobytu např. z pracovních, studijních, zdravotních, rekreačních nebo jiných důvodů, např. podle zákona č. 135/1982 Sb. byli občané povinni hlásit ohlašovně nejpozději do tří pracovních dnů po ubytování místo, počátek a předpokládanou dobu přechodného pobytu, který potrvá déle než 30 dnů, a v hraničním pásmu hlásit pobyt na dobu delší než 48 hodin.
 přechodný pobyt cizince v České republice – viz Cizinec#Přechodný pobyt